Brasileiros
Vinicius de Moraes — poeta, compositor, diplomata e jornalista
Pedro de Camargo — escritor espírita que adotou o pseudônimo de Vinícius
Vinícius Pacheco — futebolista

Desambiguações de prenomes